Die elf Schillschen Offiziere oder Die elf Schill’schen Offiziere ist der Titel folgender Filme:

 Die elf Schill’schen Offiziere (1926), deutscher Film von Rudolf Meinert 
 Die elf Schill’schen Offiziere (1932), deutscher Film von Rudolf Meinert